Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Evgenij Kafel'nikov che ha battuto in finale Jakob Hlasek 6-3, 6-4, 3-6, 6-3

Teste di serie 

 Thomas Muster (primo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (campione)
 Sergi Bruguera (semifinali)
 Marc Rosset (semifinali)

 Alberto Berasategui (primo turno)
 Andrij Medvedjev (secondo turno)
 Andrea Gaudenzi (quarti di finale)
 Guy Forget (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1995
ATP Tour 1995